Os Jogos Inter-Insulares de 1985 foram a primeira edição dos Jogos Insulares. Eles foram realizados na Ilha de Man entre os dias 18 e 24 de julho de 1985.

Quadro de medalhas

Esportes
Os esportes escolhidos para os jogos foram:

1985
Insulares